Szepesi János zágrábi püspök 1395-ben — valószínűleg azonos egy 1401–1403 közötti — kalocsai érsekkel
 Szepesi János (1962) az MR Szimfonikusok klarinétművésze, szólamvezető
 Szepesi János (1976) geológus, vulkanológus
 Szepesi János építész